Agricultura moderna pode referir-se a:
 Agronegócio
 Agricultura intensiva
 Agricultura orgânica
 Agricultura de precisão
 Agricultura sustentável

Desambiguação